FK Třinec (celým názvem: Fotbalový klub Třinec) je český profesionální fotbalový klub, který sídlí ve slezském městě Třinec v Moravskoslezském kraji. Od sezóny 2013/14 působí ve Fortuna národní lize (2. nejvyšší soutěž v České republice). Klubové barvy jsou červená a bílá.

V roce 1921 byl v Třinci založen polský sportovní klub KS Siła Trzyniec, ve stejném roce vznikl německý klub DSV Trzynietz. O dva roky později Češi založili klub SK Třinec. Po komunistickém puči v roce 1948 začali komunisté omezovat počet organizací v Československu, to se dotklo také sportovních oddílů. Polský klub byl sloučen s českým v roce 1952. V sedmdesátých letech hrál klub pod názvem TŽ Třinec nejvyšší soutěž.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rudolfa Labaje, který má kapacitu 2 200 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

KS Siła
 1921 – KS Siła Trzyniec (Klub Sportowy Siła Trzyniec)
 1952 – fúze s JTO Sokol Železárny Třinec ⇒ zánik

SK Třinec
 1923 – SK Třinec (Sportovní klub Třinec)
 1937 – SK TŽ Třinec (Sportovní klub Třinecké železárny Třinec)
 1950 – JTO Sokol Železárny Třinec (Jednotná tělovýchovná organizace Sokol Železárny Třinec)
 1952 – fúze s KS Siła Trzyniec ⇒ DSO TŽ Třinec (Dobrovolná sportovní organizace Třinecké železárny Třinec)
 1953 – DSO Baník Třinec (Dobrovolná sportovní organizace Baník Třinec)
 1958 – TJ TŽ Třinec (Tělovýchovná jednota Třinecké železárny Třinec)
 1993 – SK Železárny Třinec (Sportovní klub Železárny Třinec)
 2000 – FK Fotbal Třinec, a.s. (Fotbalový klub Fotbal Třinec, akciová společnost)
 2022 – FK Třinec, a.s. (Fotbalový klub Třinec, akciová společnost)

Soupiska

Sestavy klubu v 1. lize

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Moravskoslezská divize
 1946–1947: I. třída Těšínské župy footballové
 1947–1948: I. A třída Těšínské župy footballové
 1952–1954: Krajská soutěž – Ostrava
 1955: Oblastní soutěž – sk. D
 1960–1961: Severomoravský krajský přebor
 1961–1963: 2. liga – sk. B
 1963–1964: 1. liga
 1964–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1970: 2. liga
 1970–1973: 1. liga
 1973–1974: 2. liga
 1974–1976: 1. liga
 1976–1977: 2. liga
 1977–1981: ČNFL – sk. B
 1981–1987: 1. ČNFL
 1987–1991: 2. ČNFL – sk. B
 1991–1993: Českomoravská fotbalová liga
 1993–2001: 2. liga
 2001–2006: Moravskoslezská fotbalová liga
 2006–2012: 2. liga
 2012–2013: Moravskoslezská fotbalová liga
 2013– : Fotbalová národní liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Seznam třineckých trenérů a asistentů

FK Třinec „B“ 

FK Třinec „B“ byl rezervní tým Třince. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1978/79, kdy se v Divizi D (3. nejvyšší soutěž) umístil na 8. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000, kdy hráči přešli do TJ Bystřice nad Olší. Obnoven byl pro sezónu 2019/20 a zařazen do Divize F, 4. nejvyšší soutěže.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1952: Krajská soutěž – Ostrava
 1976–1977: Severomoravský krajský přebor
 1977–1986: Divize D
 1986–1987: Severomoravský krajský přebor
 1995–1996: Slezský župní přebor
 1996–1997: Divize E
 1997–1998: bez soutěže
 1998–1999: Divize E
 1999–2000: Slezský župní přebor
 2000-2019: bez soutěže
 2019-: Divize F

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Fans web - Gorole 
 Facebookové stránky 
 FK Třinec v českých pohárech 

 
Třinec
Třinec
Sportovní kluby v Třinci
Fotbal v Třinci